Beginselpartij of getuigenispartij is een partij die zich focust op haar beginselen in plaats van op tijdelijke zaken of deelname aan een regeringscoalitie. Het is een typisch Nederlands fenomeen dat samenhangt met het Nederlandse stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Partijen die zich zelf als beginselpartij beschouwen zijn de Partij voor de Dieren, BIJ1 en de Staatkundig Gereformeerde Partij. Het Gereformeerd Politiek Verbond, de Reformatorische Politieke Federatie en de Rooms Katholieke Partij Nederland, en in–meer–of–mindere–mate de Pacifistisch Socialistische Partij zijn historische voorbeelden.

Als tegenovergestelde van de term beginselpartij wordt vaak de term programpartij gebruikt, die verwijst naar een verkiezingsprogramma.

Noten

Politieke partij
Politieke terminologie